bł. Katarzyna z Parc-aux-Dames (XIII w.) – cysterska, mistyczka
 bł. Katarzyna z Pallanzy (Caterina Morigi) (1427–1478) – włoska zakonnica 
 bł. Katarzyna z Racconigi (Caterina Mattei) (1487–1574) – włoska tercjarka dominikańska, mistyczka, stygmatyczka
 bł. Katarzyna z Nagasaki (1574–1622) – japońska męczennica
 bł. Katarzyna Cottenceau (ok. 1733–1794) – męczennica z czasów rewolucji francuskiej
 bł. Katarzyna Soiron (1742–1794) – męczennica z czasów rewolucji francuskiej
 bł. Katarzyna Jarrige (1754–1836) – francuska tercjarka dominikańska
 bł. Katarzyna du Verdier de la Sorinière (1758–1794) – męczennica z czasów rewolucji francuskiej
 bł. Katarzyna Cittadini (1801–1857) – Włoszka, założycielka Sióstr Urszulanek z Somasco
 bł. Katarzyna od Marii Rodríguez (1823–1896) – argentyńska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa
 bł. Katarzyna Kosača (ok.1424–1478) – królowa Bośni, błogosławiona kościoła katolickiego.

Zobacz też:
 Święta Katarzyna
 bł. Celestyna (Katarzyna) Faron – polska zakonnica i męczennica z czasów II wojny światowej